Гришево (Иркутская область)
 Гришево (Калужская область)